Salto Grande kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salto Grande (ort), São Paulo, 
 Salto Grande (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar